VR ima više značenja.

 VR (nervni agens)
 Vatikan radio